Panteleimonkathedraal (Kiev)
 Panteleimonkerk (Sint-Petersburg)
 Panteleimonkerk - voormalige naam van de Kathedraal van de Ontslapenis van de Moeder Gods (Tasjkent)